

Фронтенак — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Фронтенак — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Фронтенак — місто, штат Канзас
 Фронтенак — місто, штат Міссурі
 Фронтенак — переписна місцевість, штат Міннесота